El anglicismo alien se puede referir a:

 La vida extraterrestre, desde el punto de vista científico;
 La aplicación informática alien de manejo de paquetes de los sistemas GNU/Linux.

También puede hacer referencia cinematográfica:
 Alguna de las películas de ciencia ficción de la serie de Alien:
Alien: el octavo pasajero, película de 1979  (primera película de la serie de Alien)
 Aliens, el regreso, película de 1986  (2ª película de la serie de Alien)
 Alien³, película de 1992  (3ª película de la serie de Alien)
 Alien: resurrección, película de 1997  (4ª película de la serie de Alien)
 Prometheus (película), película de 2012  (5ª película de la serie de Alien)
 Alien: Covenant, película de 2017  (6ª película de la serie de Alien, precuela)
 Alien vs. Predator, película de 2004;
 Aliens vs. Predator: Requiem, película de 2007;

 El Xenomorfo, nombre del extraterrestre que aparece en la serie de películas antes mencionadas.